Большая печать может означать:
 Государственная эмблема некоторых стран:
 Большая печать США
 Печать Конфедеративных Штатов Америки
 Печати штатов США
 Большая печать Канады
 Большая печать Франции

 Большая печать — стиль китайского письма
 Великая Печать — Махамудра, высшее духовное учение школ сарма тибетского буддизма
 Большая (также — «царская») печать — вид оскопления у скопцев.

См. также 
 Лорд-хранитель Большой печати
 Большая государственная печать
 Печать царя Соломона